Тыл может означать:

 Тыл — задняя сторона, часть чего- или кого-либо.
 Тыл — термин в военном деле, имеющий несколько понятий.

Фамилия 
 Тыл, Йозеф Каетан — чешский драматург и поэт, автор текста к национальному гимну Чехии.

Топоним 
 Тыл — гора в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Высочайшая вершина Тыльского хребта.
 Тыл — монтёрский пункт в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Тыл — река в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Тыл (приток Воктыма)